Naturschutzgebiet Falkenstein steht für:

 Naturschutzgebiet Schlosspark Falkenstein, Bayern
 Naturpark Falkenstein-Schwarzau im Gebirge, Niederösterreich